Cet article dresse une liste des villes béninoises les plus peuplées.

Annexes

Sources 

  Quatrième recensement général de la population et de l'habitat au Bénin - Rapports 2013

Liens externes 
  City Population

Benin